Larré peut faire référence à :

Communes françaises 

 Larré, commune du Morbihan ;
 Larré, commune de l'Orne.

Patronymes 

 Jacques Larré (1951), producteur, réalisateur et scénariste canadien d'origine française ;
 Jérôme Larré (1978), journaliste et créateur français de jeux ;
 Juan Larré (1967), ancien joueur uruguayen de football ;
 Vanessa Larré, actrice suisse.
 Émile Larre est un prêtre, bertsolari, écrivain et académicien basque français.

Notes 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France